Euro kan syfta på:

 Euro – Europeiska unionens valuta.
 Euro – ett prefix som syftar på Europa eller Europeiska unionen, se Lista över prefix i svenskan
 Euro – ett lokalt australiskt namn  ett pungdjur i familjen kängurudjur, se vallaro
 Eurodisco – en sorts dansmusik som under mitten av 1970-talet växte fram ur disco kombinerat med delar från pop, new wave och rock
 Eurodance – en form av elektronisk dansmusik som uppstod i slutet av 1980-talet, framförallt i Europa
 Eurotrance – en musikgenre, en dansvänlig gren av trancemusiken